La principessa sposa (The Princess Bride) – romanzo di William Goldman del 1973
 La storia fantastica (The Princess Bride) – film del 1987 diretto da Rob Reiner
 The Princess Bride  – album di Mark Knopfler del 1987, colonna sonora del film La storia fantastica
 The Princess Bride Game  – videogioco del 2008 per PC e Mac